Первый дивизион 1967 () — 56-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 27 мая 1967 года и закончился 24 сентября 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1967
Исландия
1967 год в Исландии